

Film 
 Ithaca - L'attesa di un ritorno – film del 2015 di Meg Ryan

Geografia 
 Ithaca – città della Contea di Tompkins, New York; sede della Cornell University
 Ithaca – città (town) della Contea di Tompkins, New York
 Ithaca – città del Michigan
 Ithaca – città del Wisconsin
 Ithaca – villaggio del Nebraska
 Ithaca – villaggio dell'Ohio

Musica 
 Ithaca – album di Paula Cole del 2010
 Ithaca – singolo dei Mammal Hands del 2020